— третий студийный альбом японской группы Wagakki Band. Вышел 22 марта 2017 года на лейбле Avex Trax в пяти форматах: на CD, два видеоиздания и два концертных издания в связке CD и DVD или Blu-ray. Концертные издания содержат запись выступления группы в Никко Тосё-гу по случаю 400-летия святилища. Также был выпущен эксклюзивный бокс-сет, включающий компакт-диск с инструментальными версиями, видеоиздание и концертное издание на двух DVD, один Blu-ray с видеоклипами и записью концерта.

В альбоме представлена композиция «Kishikaisei», которая использовалась TV Tokyo в трансляции летних Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Песни «Valkyrie» и «Hotarubi» послужили начальной и финальной темами аниме-сериала Twin Star Exorcists.

Shikisai достиг 2-го места в чартах Oricon и Billboard.

Список композиций

Участники записи 
 Юко Судзухана — вокал
 Матия — гитара
 Бэни Нинагава — цугару-дзямисэн
 Киёси Ибукуро — кото
 Аса — бас-гитара
 Дайсукэ Каминага — сякухати
 Васаби — барабаны
 Курона — вадайко

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Shikisai на официальном сайте Wagakki Band

Альбомы Японии
Альбомы на японском языке
Альбомы Wagakki Band